Кетит () — топоним в России якутского происхождения.

 Кетит — озеро, на правом берегу р. Ситте, Республика Саха (Якутия), координаты 63°42’с. ш. 127°35’в. д..
 Кетит — озеро, на левом берегу р.Лена, Республика Саха (Якутия), координаты 63°28’с. ш. 128°18’в. д..
 Кетит — река, левый приток р. Марфа-Юряге, Республика Саха (Якутия), координаты 59°45’с. ш. 130°59’в. д..
 Кетит — озеро, между протокой Кёнгкёдён и р. Тас-Юрях, Республика Саха (Якутия), координаты 64°48’с. ш. 124°39’в. д..
 Кетит — озеро, северо-западнее истока р.Оркютей, Республика Саха (Якутия), координаты 63°58’с. ш. 114°05’в. д..
 Кетит — озеро, исток р. Кютердях, Республика Саха (Якутия), координаты 64°07’с. ш. 113°56’в. д..
 Кетит — урочище, юго-восточнее истока р.Мангкылах, Республика Саха (Якутия), координаты 62°27’с. ш. 116°44’в. д..
 Кетит — озеро, восточнее устья р. Холбуялах, Республика Саха (Якутия), координаты 67°09’с. ш. 150°54’в. д..
 Кетит — озеро, в левобережье среднего течения р.Тюнг, южнее оз.Ничангда, Республика Саха (Якутия), координаты 64°09’с. ш. 122°09’в. д..
 Кетит — озеро, между р. Тюкян и р. Тюнг, Республика Саха (Якутия), координаты 64°30’с. ш. 119°36’в. д..
 Кетит — озеро, между нижними течениями р. Тюкян и р. Тюнг, Республика Саха (Якутия), координаты 64°25’с. ш. 119°52’в. д..
 Кетит — озеро, на левом берегу р.Талын, юго-западнее устья р.Дясыйында-Юрях, Республика Саха (Якутия), координаты 66°03’с. ш. 123°25’в. д..
 Кетит — озёра, на левом берегу нижнего течения р.Былахы, северо-восточнее оз.Кубалах, Республика Саха (Якутия), координаты 65°01’с. ш. 124°19’в. д..
 Кетит — озеро, в левобережье р.Берге-Тюгюэне, юго-восточнее оз.Хангыда, Республика Саха (Якутия), координаты 63°33’с. ш. 127°06’в. д..

Примечания